La Copa Toyota Libertadores 2007, 48ª edizione della Coppa Libertadores organizzata annualmente dalla CONMEBOL, vide la partecipazione di 38 squadre provenienti da 10 federazioni calcistiche sudamericane oltre al Messico. Il primo turno di qualificazione iniziò il 24 gennaio 2007. Il trofeo fu vinto dal Boca Juniors il 20 giugno 2007.

Primo turno

Andata 24 gennaio, ritorno 2 febbraio 2007.

Fase eliminatoria

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Fase ad eliminazione diretta

Quarti di finale
Andata 15, 16 e 17 maggio, ritorno 22, 23 e 24 maggio 2007.

Semifinali
Andata 30 e 31 maggio, ritorno 6 e 7 giugno 2007.

Finale
Andata 13, ritorno 20 giugno 2007.

Statistiche

Classifica marcatori

Collegamenti esterni

Calcio nel 2007
2007